Mboge ist der Familienname folgender Personen:

 Alieu Mboge († 2020), gambischer Beamter, Manager und Präsident der muslimischen Ältesten der Hauptstadt
 Lamin K. Mboge, gambischer Jurist und Politiker
 Mary Alaba Mboge, gambische Politikerin